Ряза́нцев () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Рязанцев Віктор Володимирович (1948) — радянський і український економіст. Заслужений економіст України (2009).
 Рязанцев Владислав Юрійович (1986) — російський лівий політичний діяч.
 Рязанцев Георгій Олександрович (1986) — білоруський хокеїст.
 Рязанцев Лев Васильович (1941) — український звукорежисер.
 Рязанцев Микола Володимирович (1856—1930) — російський вчений у галузі фізіології тварин.
 Рязанцев Микола Карпович (1937—2007) — український радянський діяч, головний конструктор Харківського конструкторського бюро з двигунобудування при заводі імені Малишева.
 Рязанцев Микола Тимофійович (1924) — ветеран Другої світової війни, Відмінник Воєнно-морського будівництва, письменник, поет.
 Рязанцев Олександр Володимирович (1980) — російський хокеїст.
 Рязанцев Олександр Володимирович (шахіст)
 Рязанцев Олександр Олександрович (1986) — російський футболіст.

 Рязанцева Наталя Борисівна (1938) — радянський і російський драматург, сценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1987).

Російські прізвища